Steinegge bezeichnet:

 Steinegge (Vlotho), einen Berg bei Vlotho im Übergangsbereich von Ravensberger Hügelland und Lipper Bergland
 Steinegge (Dissen), einen Berg bei Dissen im Teutoburger Wald, siehe Fernmeldeturm Dissen
 Steinegge (Kalletal), Weiler bei Kalldorf in der Gemeine Kalletal, Kreis Lippe

Siehe auch:
 Steineg
 Steinegg
 Steineck
 Steinecke